Хоти́ловичи (, ) — деревня в Сморгонском районе Гродненской области Белоруссии.

Входит в состав Жодишковского сельсовета.

Расположена у северо-западной границы района. Расстояние до районного центра Сморгонь по автодороге — около 31 км, до центра сельсовета агрогородка Жодишки по прямой — чуть более 11 км. Ближайшие населённые пункты — Будилки, Городьково, Поляны. Площадь занимаемой территории составляет 0,1160 км², протяжённость границ 3850 м.

Согласно переписи население деревни в 1999 году насчитывало 25 человек.

Примечания

Ссылки 
 Сморгонский райисполком

Населённые пункты Сморгонского района